Résultats détaillés de l'édition 1989 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputée du 26 juin au .

Faits marquants 
Un an après sa défaite en finale face au Suédois Stefan Edberg, l'Allemand Boris Becker prend sa revanche et inscrit pour la troisième fois son nom au palmarès de l'épreuve masculine, après ses succès de 1985 et 1986.

Chez les femmes, pour la troisième année consécutive, la finale voit s'affronter l'ancienne numéro un mondiale, l'Américaine Martina Navrátilová, et celle qui l'a détrônée, l'Allemande Steffi Graf. Comme l'année précédente, elle tourne à l'avantage de Steffi Graf, couronnée pour la deuxième fois sur le gazon londonien.

Lors du deuxième tour, Greg Holmes bat Todd Witsken en 5 heures et 28 minutes. Ce match disputé sur trois jours est resté le plus long match du tournoi jusqu'au match Isner-Mahut en 2010.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon
 Saison 1989 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

1989
Wimbledon
Wimbledon
Sport en Angleterre en 1989
Tennis en juin 1989
Tennis en juillet 1989